Penard kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Edward Penard
 Eugène Penard

Robotskapade auktorsförkortningar